Wittenkamp ist der Name zweier Ortsteile in Schleswig-Holstein:
 ein Ortsteil von Wrist im Kreis Steinburg
 ein Ortsteil von Haßmoor im Kreis Rendsburg-Eckernförde